Academia de Ciências da República Quirguis (nome oficial da Academia Nacional de Ciências da República Quirguis), originalmente parte da antiga Academia Soviética de Ciências, foi estabelecida como uma entidade independente, por decreto do governo da Quirguisia, em dezembro de 1993.

Entre os objetivos da Academia ,estão a realização de estudos em recursos naturais, engenharia e ciências sociais, para treinamento de cientistas em todas as áreas do conhecimento, para aconselhar o governo em matéria de política científica, e para disseminar o conhecimento. Em 2008 a equipe contava, entre outros membros, com 37 acadêmicos, 57 membros correspondentes,e 7 membros estrangeiros. O atual presidente é Acadêmico Abdygany Erkebayev; os vice-presidentes são Acadêmicos Duyshe Kudayarov e Vladimir Ploskikh.

Academias Nacionais de Ciências